Dobravlje – miejscowość w Słowenii, w gminie Ajdovščina
 Dobravlje – miejscowość w Słowenii, w gminie Sežana